— компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная совместно японскими компаниями Nintendo и Team Ninja и выпущенная Nintendo для игровой приставки Wii в 2010 году. Metroid: Other M входит в серию Metroid, и её действие происходит после событий Super Metroid и до истории, рассказанной в . Под управлением игрока находится , космическая охотница за головами, обследующая заброшенный и населённый различными инопланетными чудовищами космический корабль. Самус действует совместно с десантным отрядом Галактической Федерации, которым командует её старый друг Адам Малкович.

Разработкой игры занималась группа под названием Project M, собранная из сотрудников Nintendo, Team Ninja и анимационной студии D-Rockets. Ёсио Сакамото, руководивший созданием игр серии и в предыдущие годы, обратился к Team Ninja с предложением поработать над игрой; студия D-Rockets была привлечена к проекту исключительно для работы над внутриигровым видео. По сравнению с другими играми серии Other M содержит намного больше сюжетных сцен и диалогов между персонажами. Как и другие игры серии, Other M совмещает в себе сражения и исследование обширного игрового мира; Самус может сворачиваться в компактный шар и таким образом проникать в узкие проходы. Игрок управляет Самус с видом от третьего лица, используя пульт Wii Remote. Особенностью игры являются атаки в рукопашном бою — их можно применить в сражении с врагом, нанеся ему достаточное количество повреждений.

После выхода игра получила в целом положительные оценки критики, высоко оценившей геймплей, музыку, графическое оформление и общую атмосферу игры. Нарекания у некоторых журналистов вызвали сюжет игры и образ главной героини Самус — в отличие от других игр серии, в Other M Самус показана неуверенной в себе и сильно зависящей от партнера-мужчины. Игра также получила ряд наград от различных изданий. В неделю выхода она была третьей по продажам игрой в Японии и также вошла в десятку самых продаваемых игр для Wii в Северной Америке. В 2016 году Metroid: Other M была перевыпущена в Nintendo eShop, став таким образом доступной для WiiU.

Геймплей 
Metroid: Other M представляет собой action-adventure с трехмерной графикой. Игрок управляет главной героиней серии — Самус Аран, космической охотницей за головами, которая исследует заброшенную космическую станцию под названием «Корабль-Бутылка». Корабль содержит несколько «секторов» с разными условиями окружающей среды – кроме предназначенного для людей Главного сектора, это заросшая джунглями «Биосфера», ледяная «Криосфера» и раскалённая «Пиросфера». Игровой процесс включает в себя решение головоломок, позволяющих раскрывать многочисленные секреты игры, прыжки по платформам и уничтожение врагов. Игра разворачивается линейно — по мере прохождения каждого уровня на внутриигровой карте отображается следующая цель.

Большая часть игры проходит с видом от третьего лица — при этом игрок держит пульт Wii Remote горизонтально, как обычный геймпад. Самус может прыгать, стрелять из закреплённой на руке пушки и сворачиваться в шар — в этой форме она в состоянии закатываться в узкие проходы и оставлять взрывающиеся бомбы. Хотя игровой процесс в целом аналогичен ранним играм Metroid, он проходит в трехмерном окружении, и движение персонажа не ограничено двухмерной плоскостью. Когда пульт Wii Remote направлен на экран, игра переключается в режим шутера от первого лица — здесь игрок может захватывать цели прицелом и пускать по ним ракеты; однако в этом режиме игровой персонаж не может передвигаться. В некоторых сегментах Other M, игрок должен постоянно переключаться между режимами от третьего и от первого лица — например, сражение со стаей летающих врагов происходит в режиме от третьего лица, но гнезда, откуда вылезают эти враги, нужно уничтожать в режиме от первого лица. Кроме сражений, в режим от первого лица игрок может осматривать окружение и искать скрытые предметы.

Metroid: Other M – первая игра в серии Metroid, в которой используется и рукопашный бой, а не только стрельба.  При своевременном нажатии на кнопки Самус может уклониться от атаки или прыгнуть на врага и сделать выстрел в упор. В отличие от других игр серии Metroid, уничтожение врагов не приносит предметов — восстановление здоровья и боеприпасов происходит либо с помощью особых навигационных будок, либо с использованием способности «Концентрация». В навигационных будках также можно сохранить игру. По сравнению с предыдущими играми, где игрок должен быть искать новые способности и оружие где-либо в игре, в Other M Самус добровольно отказывается использовать уже имеющиеся у нее способности, пока командир Адам Малкович не разрешит ей это сделать. В дополнение к этим разрешениям, игрок может найти в игре предметы, расширяющие запас энергии и ракет.

В качестве специальной функции после завершения игроки могут разблокировать специальный режим Theater Mode — он содержит все сюжетные заставки игры, а также видеозаписи геймплея, записанные разработчиками.

Сюжет 
Действие игры происходит вскоре после событий Super Metroid, но до начала . Охотница за головами Самус Аран принимает сигнал бедствия, который приводит её на заброшенную космическую станцию под названием «Корабль-Бутылка». Вскоре после прибытия Самус сталкивается с десантниками Галактической Федерации — 7-м взводом, в рядах которого находятся её старые друзья времён службы в армии — Адам Малкович и Энтони Хиггс. Малкович как командир отряда разрешает Самус остаться на корабле, но только на том условии, что она будет выполнять его приказы, как и другие солдаты. Самус решает принять подобный вызов для самой себя, чтобы доказать своему бывшему главнокомандующему, что она больше не тот ребёнок, кем она была при их совместной службе в рядах Армии Федерации и теперь способна ответственно относится к подобным миссиям.. Герои выясняют, что Корабле-Бутылка был тайной лабораторией Галактической Федерации, где под руководством доктора Мадлен Бергман разрабатывалось биологическое оружие.

Обследуя обезлюдевший корабль, Самус встречает молодую женщину из экипажа Корабля-Бутылки — та считает Самус и десантников группой зачистки, присланной уничтожить выживших. Один из солдат действительно пытается убить и женщину, и Самус; так как он скрывает своё лицо, Самус начинает называть этого неизвестного солдата «Стирателем». В течение ранних этапов игры герои сталкиваются с загадочным существом, которое быстро растёт и развивается — как оказывается, это воскресший заклятый враг Самус — дракон Ридли; он, как представляется Самус, убивает Хиггса. Самус вновь сталкивается с загадочной женщиной, которая представляется как Мадлен Бергман, руководитель лаборатории; учёные на Корабле-Бутылке пытались вернуть к жизни существ с планеты Зебес, уничтоженной в Super Metroid, и в числе клонированных ими созданий оказались и космические пираты, и метроиды — самые опасные существа во вселенной. Учёные Корабля-Бутылки не просто воскресили метроидов, но и лишили их единственной слабости — боязни низких температур. Самус направляется в Сектор Ноль, где содержатся улучшенные метроиды, но Адам Малкович не даёт ей войти: он отстыковывает Сектор Ноль от Корабля-Бутылки и взрывает вместе с монстрами и самим собой.

Самус находит «Стирателя» — Джеймса Пирса, одного из членов отряда Малковича — погибшим, как и Ридли; она убивает королеву метроидов и сталкивается с настоящей Мадлен Бергман: как выясняется, двойник, с которым Самус имела дело раньше — это андроид MB, или «Мелисса», чей искусственный интеллект представлял собой реконструированную копию Материнского Мозга (), уничтоженного Самус в Super Metroid. Мадлен Бергман создала MB, чтобы наладить контакт с метроидами, но та становилась все более конфликтной и агрессивной. Когда учёные попытались перепрограммировать андроида, MB с помощью своих телепатических сил подняла на станции мятеж. Она подчинила себе космических пиратов и сумела вырастить королеву метроидов. Самус и Мадлен бросают вызов МВ; им удаётся одолеть андроида с помощью подкрепления Галактической Федерации, прибывшего по следам отряда Малковича. Среди пришедших на помощь Самус солдат есть и Хиггс — единственный боец из отряда Малковича, которому, как оказалось, удалось выжить. После титров в игре доступен ещё один дополнительный уровень: Самус возвращается на Корабль-Бутылку и забирает шлем Малковича — единственную вещь, которая от него осталась. С включением системы самоуничтожения станция взрывается, но Самус удаётся улететь на своём корабле.

Разработка 

Игра Metroid: Other M была разработала межстудийным коллективом под названием Project M — в него вошло свыше 100 сотрудников компаний Nintendo, Team Ninja и D-Rockets; процесс разработки занял три года. Геймдизайнер Ёсио Сакамото загорелся мыслью создать новую игру в серии Metroid для Nintendo Wii сразу же после выхода этой консоли; тем не менее, ему пришлось обратиться к сторонним разработчикам — его собственная команда не имела достаточного опыта для работы с игрой с трёхмерной графикой. Сакамото связался с Ёсукэ Хаяси из студии Team Ninja с предложением адаптировать игровой движок, который сама Team Ninja использовала в игре Ninja Gaiden (2004), для создания новой трехмерной игры в серии Metroid. Сакамото сам занял место продюсера и дизайнера сценария игры, и геймдизайном занимались три ключевых сотрудника Nintendo, работавших над предыдущими двухмерными играми серии —  (2002) и Metroid: Zero Mission (2004). Team Ninja взяла на себя часть разработки, связанную с программированием и созданием трёхмерной графики, тогда как студия D-Rockets работала исключительно над внутриигровым видео, созданным с помощью компьютерной графики. Хаяси, будучи поклонником серии Metroid, считал «великой честью» возможность поработать над новой игрой серии, и подчеркивал, что Team Ninja постаралась включить в игру столько фантастических существ из прошлых игр серии, сколько это было возможно.

Отзывы, продажи и награды 

По данным сайта-агрегатора Metacritic, игра Metroid: Other M получила «в целом положительные» отзывы прессы. Особых похвал критиков удостоился игровой процесс: так, обозреватель GameSpot Том Макши назвал схему управления в игре «уникальной и отзывчивой», а поиск спрятанных в игре секретов — «приносящим глубокое удовлетворение». Крэг Харрис в обзоре для IGN назвал геймплей Metroid: Other M «впечатляющей эволюцией дизайна старых „Метроидов“»; обозреватель GameTrailers описывал его как «приятный компромисс между стремлением угодить поклонникам серии и сделать её доступнее для широкой аудитории». Обозреватели журнала Famitsu особо одобрительно отозвались о системе уклонения Sense Move и гибком переключении между разными положениями камеры. Графика игры также получила положительные оценки. В статье для Eurogamer Кристиан Донлан особо отметил «чудесно прорисованных» противников Самус как одно из ключевых достоинств игры. Харрис отметил, что хотя с точки зрения визуального дизайна игра и уступает Metroid Prime 3, это все же одна из самых красивых игр на Wii, и дизайн фантастических существ, эффекты окружения и анимации персонажа достойны восхищения. Том Хоггинс в обзоре для The Daily Telegraph описывал локации, в которых происходит действия игры, как «насыщенные деталями», утверждая, что они помогают передать дух старых «Метроидов». По мнению Харриса, особого внимания заслуживал сам факт того, что в игре используется современный подход к построению повествования, нетипичный для игр Nintendo — «с озвучиванием и актерской игрой, записанной с помощью захвата движения». Обозреватель Wired Крис Колер также особо отметил высокое качество графики в катсценах. Музыкальное сопровождение в игре описывали как атмосферное и сохраняющее верность старым играм серии, хотя Макши с GameSpot высказывался о нём менее одобрительно — что музыка будто собрана из менее удачных треков, вырезанных из старых частей серии.

Некоторые нарекания вызвали сегменты игры, в которых игрок должен управлять Самус с видом от первого лица — при этом игровой персонаж не может двигаться, и Райан Скотт с сайта GameSpy описывал такой режим игры как «странное надуманное ограничение». Дэвид Волински с сайта The A.V. Club и Крис Скаллион из журнала Official Nintendo Magazine особо критиковали эпизоды с пиксель-хантингом, причем последний называл их «единственными по-настоящему ужасными моментами в игре». Критику вызывало и сама механика снятия ограничений на способностей Самус — обозреватели противопоставляли этот подход более традиционному для серии поиску спрятанных в мире игры предметов и называли его нелепым и унизительным для игрока с точки зрения сюжета. Обозреватель GamesRadar отмечал гораздо большую линейность Other M по сравнению с Metroid Fusion; он отрицательно отозвался о сложности сражений, как и обозреватель журнала Edge, писавший, что по-настоящему сильные противники встречаются лишь в самом конце игры. Критики также отмечали короткую продолжительность игры и невысокую реиграбельность.

Наибольшее негодование критиков вызвали сценарий, диалоги и продолжительность неинтерактивных заставок. Так, Макши считал присутствие внутриигровых заставок, которые нельзя пропустить, и в целом избыток сюжета в отрицательным Other M отступлением от традиций серии Metroid. Фил Коллар Game Informer отмечал, что эти заставки иногда длятся по 15 минут, «утомляя игрока повторением очевидных сюжетных моментов и истерических диалогов, ничуть не взрослее и не интереснее, чем дневник какого-нибудь подростка»; Донлан называл сюжет игры «мыльной оперой». Бен Крошоу в своей программе Zero Punctuation описал сюжет игры как «раздутую раковую массу, которая превращает Самус в визгливую истеричку в субмиссивных отношениях с болваном в фуражке» и говорил, что геймплей игры «бесконечно сильнее» сюжета хотя бы тем, что геймплей этот просто плох. Обозреватель G4TV Эбби Хеппе раскритиковала персонажа Самус: игра представляет отважную героиню, которая раньше спасала Галактику в одиночку, в виде покорной, инфантильной и сомневающейся в себе девочки, которая не использует свои сверхспособности, пока персонаж-мужчина ей не прикажет; паника Самус при столкновении с Ридли — противником, которого она побеждала уже несколько раз в предыдущих играх серии — представилась Хеппе особенно неуместной. Напротив, Сергей Цирюлик в обзоре для «Страны игр» называл претензии к характеру Самус «абсурдными», покорность героини прихотям Малковича — следствием глубокого уважения к бывшему наставнику, а механику ограничения собственных сил — дающей ей «двести баллов по шкале крутости». В том же номере «Страны игр» был опубликован ещё один редакционный материал, где авторы журнала критиковали отрицательную реакцию западных игроков и прессы на сюжет Other M и рассуждали о том, что фанаты сами придумали себе образ Самус как чрезвычайно хладнокровной и сильной женщины, хотя в предыдущих играх практически отсутствовали сюжет и диалоги; и что для разработчиков вполне приемлемо жертвовать непротиворечивостью вселенной ради создания увлекательного геймплея.

Примечания 

Компьютерные игры 2010 года
Игры серии Metroid
Игры для Wii
Научно-фантастические компьютерные игры
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные Team Ninja
Компьютерные игры, разработанные Nintendo
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Метроидвании